Валентин Карпович Месяц (1 мая 1928 — 1 августа 2019) — советский государственный и партийный деятель. Член ЦК КПСС (1971—1990). Министр сельского хозяйства СССР (1976—1985), Первый секретарь Московского обкома КПСС (1985—1990). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1974—1989) от Кокчетавской области.

Биография 
В 1953 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева.

 1946 — курсант Ленинградского училища военных сообщений имени М. В. Фрунзе.
 1946—1947 — комсорг на шахте, Кузбасс.
 1947—1948 — заведующий отделом Прокопьевского горкома ВЛКСМ Кемеровской области.
 1948—1949 — студент Душанбинской сельскохозяйственной академии.
 1949—1953 — студент Московской сельскохозяйственной академии.
 1953—1958 — главный агроном, директор МТС, Московская область.
 1958—1959 — председатель Чеховского райисполкома.
 1959—1961 — первый секретарь Волоколамского райкома КПСС.
 1961 — начальник Московского областного управления совхозов.
 1961—1962 — заведующий сельскохозяйственным отделом Московского обкома КПСС.
 1962—1963 — первый заместитель председателя Московского облисполкома.
 1963—1964 — второй секретарь Московского сельского обкома КПСС.
 1964—1965 — секретарь Московского обкома КПСС.
 1965—1971 — первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР.
 1971—1976 — второй секретарь ЦК Компартии Казахстана.
 1976—1985 — министр сельского хозяйства СССР.
 1985—1990 — первый секретарь Московского обкома КПСС
 С декабря 1990 года — персональный пенсионер союзного значения.
Скончался 1 августа 2019.
Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
Жена — Ирина Ивановна Месяц (1930), 3 дочери — Наталья (1955), Елена (1957—2012) и Лариса (1964).

Братья и сёстры: Мария, Анна, Наталья, младший брат Анатолий.

Внучка — Екатерина Морозова (1982).

Двоюродный брат — экс-вице-президент РАН Геннадий Андреевич Месяц.

Награды и звания 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства и многолетнюю добросовестную работу (2008)
 пять орденов Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Отечественной войны I степени
 орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За труды по сельскому хозяйству» (2004)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1957)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Похороненные на Троекуровском кладбище
Министры сельского хозяйства СССР
Члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Первые секретари Московского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Вторые секретари ЦК КП Казахстана
Функционеры ВЛКСМ
Вторые секретари Московского обкома КПСС
Почётные граждане Московской области
Депутаты Московского областного совета
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Председатели Чеховского райисполкома
Первые секретари Волоколамского райкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС